

Patronyme
 Paul Gégauff, (1922-1983), est un scénariste, écrivain, acteur et réalisateur français.
 Danièle Gégauff, ( ? -2007), est une comédienne et productrice exécutive française.
 Sébastien Gegauff (1862-1935), homme politique français

Homonymie
Homonymie de patronyme